Henrik II, franska Henri II, född 31 mars 1519 på slottet i Saint-Germain-en-Laye, död 10 juli 1559 i Paris, var kung av Frankrike från 1547 till 1559. Han var av ätten Valois.

Biografi
Henrik föddes som son till Frans I och Claude av Frankrike, och hans giftermål med Katarina av Medici ägde rum den 28 oktober 1533 när de båda var fjorton år gamla. 

Henrik blev tronföljare efter den äldre broderns död 1536, och efterträdde 1547 sin far som kung. Henrik hade ett livslångt förhållande med älskarinnan Diane de Poitiers, och styrdes under sin tronföljartid av henne och konnetabeln Anne de Montmorency. Efter Henriks trontillträdde föll makten i händerna på dessa och huset Guise, då Henrik var en svag och medelmåttigt begåvad man. 

Han kröntes den 25 juli 1547 i katedralen i Reims och hans regeringstid utmärktes av krigen mot Österrike och förföljelsen av protestantiska hugenotter. 

Henrik var en entusiastisk jägare och deltog gärna i tornerspel. Under den tävling som arrangerades den 1 juli 1559 för att fira fredsfördraget med ärkefienden Habsburg genom freden i Cateau Cambrésis och dottern Elisabets giftermål med Filip II av Spanien genomborrades kungens öga av en skärva från Gabriel Montgomerys lans (kapten för kungens skotska livgarde). Kungen led fruktansvärt av skadorna och dog den 10 juli 1559.

Henrik efterträddes av sin son Frans II och de följande fyra decennierna innebar en turbulent tid i Frankrikes historia.

Barn 
 Frans II av Frankrike 
 Karl IX av Frankrike 
 Henrik III av Frankrike 
 Elisabet av Valois, gift med Filip II av Spanien
 Claude av Valois, (1547–1575) gift med hertigen av Lothringen
 Margareta av Valois, gift med kungen av Navarra, Henrik IV av Frankrike
 Frans Hercule av Anjou (1554–1584)

Anfäder

Noter

Externa länkar

Franska politiker under 1500-talet
Frankrikes regenter
Huset Valois-Angoulême
Födda 1519
Avlidna 1559
Män
Hertigar av Bretagne